Gwelfowie – dynastia w Niemczech i we Włoszech
 Gwelfowie – stronnictwo polityczne we Włoszech w XII-XIII w.